NIR steht als Abkürzung für:
 Nahes Infrarot, einen Wellenlängenbereich der elektromagnetischen Strahlung
 National Inventory Report, eine jährliche Bilanz von Treibhausgasemissionen für die UN-Klimarahmenkonvention
 Niedersächsischer Integrationsrat
 Nigeria, UNDP-Code
 Non-ionizing radiation, d. h. nicht ionisierende Strahlung
 Nordirland, FIFA-Code
 Northern Ireland Railways, ein staatliches Eisenbahnunternehmen in Irland
 Numéro d’inscription au répertoire des personnes physiques, offizieller Name der Sozialversicherungsnummer in Frankreich
 NIR Intermediate Representation, eine optimierender Compiler für Shader-Compiler

Nir steht für:
 Nir (Einheit), ein persisches Längenmaß
 Nir (Vorname), ein hebräischer Vorname
 Nir (Verwaltungsbezirk), Schahrestan in der Provinz Ardabil im Iran

Nir ist der Familienname folgender Personen:
 Avraham Nir (* 1962), israelischer Diplomat
 Dov Bar-Nir (1911–2000), israelischer Politiker
 Gal Nir (* 1983), israelischer Fußballspieler
 Nahum Nir (1884–1968), israelischer Politiker polnischer Abstammung
 Yehuda Nir († 2014), US-amerikanischer Holocaustüberlebender, Psychiater und Buchautor
 Yonatan Nir (* 1977), israelischer Dokumentarfilmregisseur und Produzent

Siehe auch: 
 Nier

Abkürzung